

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Gaszowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców 
 Gaszowice – wieś w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Gaszowice